Le elezioni comunali in Liguria del 1999 si tennero il 13 giugno (con ballottaggio il 27 giugno).

Genova

Rapallo

Imperia

Imperia 

Liguria
1999